Wet op de Investeringsrekening, een in 1988 afgeschafte Nederlandse wet
 Wienerwald Initiativ Region

 Wir (band), een rockband uit de DDR